

Села:
 Устечко — Тернопільська область, Кременецький район
 Устечко — Тернопільська область, Чортківський район, (до 2020 року — Заліщицький район)

Устечко () — колишня сільська гміна у Заліщицькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої